Кубелик () — фамилия.
Известные носители:
 Кубелик, Ян (1880—1940) — чешский скрипач и композитор. Отец Рафаэля Кубелика.
 Кубелик, Рафаэль (1914—1996) — чешский дирижёр.